Хоккей на траве являлся одним из десяти основных видов спорта на Играх Содружества 1998, прошедших в Куала-Лумпуре, Малайзия. Это был первый турнир по хоккею на траве на Играх Содружества. Соревнования проходили на стадионе «Букит-джалил» с 9 сентября по 20 сентября 1998 для мужских и женских сборных команд.

Мужчины

Женщины

Медальный зачёт

Медалисты

Примечания

Ссылки 
 Hockey | The Official Kuala Lumpur 98 - 16th Commonwealth Games Website
 Field Hockey Canada - 1998 Commonwealth Games
 Страница о хоккее на траве (мужской турнир) на Играх Содружества 1998 на сайте todor66.com
 Страница о хоккее на траве (женский турнир) на Играх Содружества 1998 на сайте todor66.com